Mutinai csata (Kr. e. 194) – római győzelem a gallok felett
Mutinai csata (Kr. e. 43)